Jakub Montewka (inżynier) – inżynier
 Jakub Montewka (dyrygent) – dyrygent i kompozytor